Velika nagrada La Baule 1931 je bila dvaindvajseta neprvenstvena dirka v sezoni Velikih nagrad 1931. Odvijala se je 13. septembra 1931 v francoskem mestu La Baule.

Rezultati

Dirka 

|-
! 1
| 
|  William Grover-Williams
| Privatnik
| Bugatti T51
| 25
| 1:02:49
|-
! 2
| 
|  Jean Gaupillat
| Privatnik
| Bugatti T51
| 25
| +1:41 s
|-
! 3
| 
|  Marcel Lehoux
| Privatnik
| Bugatti T51
| 25
| +3:19 s
|-
! 4
| 
|  José Scaron
| Privatnik
| Amilcar C6
| 25
| +9:18 s
|-
! 5
| 
|  Henri Lehrsfield
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 25
| +14:02 s
|-
! 6
| 
|  	Minangoy
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 25
| +14:56 s
|-
! 7
| 
|  Edmond Nebout
| Privatnik
| Bugatti T35A
| 25
| +18:43 s
|-
! 8
| 
|  Hellé Nice
| Privatnica
| Bugatti T35C
| 25
| +20:47
|-
! Ods
| 
|  Jean de Maleplane
| Privatnik
| Maserati 26M
| 
| Bat
|-
! Ods
| 
|  Emilio Eminente
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 
| 
|-
! Ods
| 
|  Emile Tetaldi
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 
| 
|-
! Ods
| 
|  »Antonio«
| Privatnik
| Maserati 26
| 
| Pritisk olja
|-
! Ods
| 
|  Rougeyron
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 
| Dotok goriva
|-
! Ods
| 
|  »Sim Devil«
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 
| 
|-
! Ods
| 
|  de Chanaz
| Privatnik
| Alfa Romeo 6C-1750
| 
| 
|-
! Ods
| 
|  Emil Frankl
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 
| 
|-
! Ods
| 
|  Ansselin
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 
| 
|-
! Ods
| 
|  de Bejarry
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 
| 
|-
! Ods
| 
|  RenéDreyfus
| Privatnik
| Bugatti T51
| 
| 
|-
! DNA
| 
|  Philippe Étancelin
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 
| Okvarjen dirkalnik
|}

Viri
 
 

1931
Sezona Velikih nagrad 1931